Нижче подано список електромобілів, що були випущені в XXI столітті. Максимальний пробіг від однієї зарядки наведено за результатами найсуворішого наразі тестування FTP-75 EPA, але якщо цих даних немає, то в дужках вказуються інші результати. Блакитним позначено автомобілі, які офіційно продаються в Україні.

Легкові автомобілі

Серійні

Заплановані

Мікроавтомобілі

Малі вантажівки та фургони

Серійні

Заплановані

Великі вантажівки

Автобуси

Примітки

Посилання